Lactoria är ett släkte av fiskar. Lactoria ingår i familjen koffertfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koffertfiskar
Lactoria